Scheuermann:
 Holger Werfel Scheuermann
 Scheuermanns sygdom